Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1915 v tenisu za ženske posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1915